Серито де ла Круз има више значења:

 Серито де ла Круз (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито де ла Круз (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито де ла Круз (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито де ла Круз (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито де ла Круз (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику